Die Saison 2019/20 der Regionalliga Südwest war die zwölfte Spielzeit der Fußball-Regionalliga als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Sie wurde am 26. Juli 2019 mit dem Spiel des FK Pirmasens gegen den 1. FC Saarbrücken eröffnet und sollte am 24. Mai 2020 enden. Vom 9. Dezember 2019 bis zum 15. Februar 2020 wurde die Spielzeit durch die Winterpause unterbrochen, nach Absolvierung der letzten Partien am 9. März 2020 aufgrund der COVID-19-Pandemie erneut. Am 26. Mai 2020 gaben die ausrichtenden Verbände den endgültigen Abbruch der Saison bekannt.

Saisonverlauf 
In einem Dreikampf mit der SV Elversberg 07 und dem TSV Steinbach Haiger um die Spitze befand sich der mehrmalige Relegationsteilnehmer 1. FC Saarbrücken seit dem 3. Spieltag ununterbrochen auf dem ersten Platz. Bereits nach der 15. Runde konnte die Mannschaft verfrüht die Herbstmeisterschaft feiern.

Aufsteiger TuS Rot-Weiß Koblenz, der sich seit dem 6. Spieltag auf dem letzten Platz befand, gelang in der gesamten Hinrunde kein einziger Sieg, es konnten lediglich vier Zähler eingefahren werden, bis zum Abbruch der Saison kam nur ein weiterer Punkt hinzu.

Auswirkungen der COVID-19-Pandemie 
Der SWFV gab am 13. März 2020 bekannt, den Spielbetrieb in der Regionalliga Südwest aufgrund der COVID-19-Pandemie in Deutschland zunächst bis einschließlich 31. März auszusetzen. Im Anschluss teilte der DFB die geschlossene Entscheidung der 21 Landesverbände, den Spielbetrieb ab der Regionalliga abwärts bis auf Weiteres zu unterbrechen, mit. 

Am 26. Mai wurde die Spielzeit schließlich abgebrochen. Da nicht jeder Teilnehmer dieselbe Anzahl an absolvierten Partien vorzuweisen hatte, wurde auf Basis der letzten bekannten Tabellenkonstellation die Quotientenregel angewandt (Punkteschnitt pro absolviertem Spiel). Daraus resultierend wurde der 1. FC Saarbrücken zum Meister gekürt und als Aufsteiger in die 3. Liga zur Saison 2020/21 gemeldet. Darüber hinaus musste keine Mannschaft absteigen, zur nächsten Saison sollen hingegen wie zuvor vier Aufsteiger aus den untergeordneten Oberligen das Teilnehmerfeld komplettieren.

Teilnehmer 

Für die Spielzeit 2019/20 hatten sich folgende Vereine sportlich qualifiziert:

 der Absteiger aus dem Gebiet Südwest aus der 3. Liga 2018/19:
 VfR Aalen
 die verbleibenden Mannschaften aus der Regionalliga Südwest 2018/19:
 1. FC Saarbrücken
 FC 08 Homburg
 SV Elversberg
 Kickers Offenbach
 SSV Ulm 1846
 SC Freiburg II
 TSV Steinbach Haiger
 FK Pirmasens
 TSG Hoffenheim II
 TSG Balingen
 FSV Frankfurt
 FC-Astoria Walldorf
 1. FSV Mainz 05 II
 der Meister der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar 2018/19:
 TuS Rot-Weiß Koblenz
 der Meister der Oberliga Baden-Württemberg 2018/19:
 Bahlinger SC
 der Meister der Hessenliga 2018/19:
 FC Gießen
 der Sieger der Aufstiegsrunde in die Regionalliga Südwest:
 FC Bayern Alzenau

Auf- und Abstiegsregelung 
Aufstieg in die 3. Liga

Der Meister war direkt sportlich für die 3. Liga qualifiziert.

Statistiken

Abschlusstabelle 
Tabelle zum Zeitpunkt des Saisonabbruchs

Tabelle nach Quotientenregelung

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl an Toren sind die Spieler alphabetisch gelistet.

Zuschauertabelle

Wissenswertes – Höchstwerte der Saison 
 Die höchsten Siege waren mit sieben Toren Differenz:
 das 7:0 der TSG 1899 Hoffenheim II gegen den SC Freiburg II am 16. Spieltag.
 das 7:0 des 1. FC Saarbrücken gegen die TuS Rot-Weiß Koblenz am 20. Spieltag.
 Die torreichsten Spiele waren mit acht Toren:
 das 7:1 der SV Elversberg gegen den FC Gießen am 1. Spieltag
 das 4:4 des VfR Aalen gegen den Bahlinger SC am 2. Spieltag, welches zugleich das torreichste Remis war
 Die Partie der Kickers Offenbach gegen den VfR Aalen am 3. Spieltag war mit 8.118 Zuschauern die am besten besuchte.

Stadien

Trainerwechsel

Einzelnachweise 

Regionalliga Sudwest 2019 20
2019
Abgebrochene Sportveranstaltung 2020